

Населені пункти та їхні частини

 Бялкув — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бялкув — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бялкув — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства
 Бялкув — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Бялкув — частина села Ґродовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки